Grupp 5 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa) var en Uefakvalgrupp till världsmästerskapet i fotboll 2010. I gruppen spelade Europamästarna Spanien, Turkiet, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Armenien, Estland.

Gruppen vanns av Spanien, som kvalificerade sig för världsmästerskapet i fotboll 2010. Tvåan Bosnien och Hercegovina gick vidare till playoff i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa).

Tabell 
{|
|-
| 

| 

|}

Resultat

Externa länkar 

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa)